Das BNP Paribas Open 2017 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 19. März 2017 in Indian Wells im Indian Wells Tennis Garden stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2017 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2017 der Herren statt.

Weil Serena Williams aufgrund einer Verletzung im linken Knie ihre Teilnahme absagte, setzte sich Angelique Kerber am 20. März 2017 wieder an die Spitze der Weltrangliste, die sie nach den Australian Open 2017 an Williams verloren hatte. Williams hätte mindestens das Halbfinale erreichen müssen, um ihre Position zu behalten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2017 fand vom 6. bis 7. März 2017 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Indian Wells